
Термин -{АЦЕ}- има више значења.
 Ангиотензин конвертујући ензим, ензим који иницира вазоконстрикцију
 Ацепромазин, ветеринарски седатив